Проспе́кт Ле́нина (бывшая часть улицы Городской Вал, проспект Шмидта) — проспект в центральной части города Ярославля. Начинается от Волжской набережной и проходит до улицы Свободы. Нумерация домов ведётся от Волжской набережной.

Посредине проспекта разбит бульвар на месте проходившего здесь в 1780—1900 годах городского вала. На участке между Республиканской и Советской улицами бульвар более широкий и украшен двумя фонтанами.

История 
Улица была проложена в соответствии с регулярным планом 1778 года и проходила от Волжской до Которосльной набережной вдоль городского вала, построенного для ограждения городских земель от сельских. В середине XIX века называлась улица подле вала, затем название изменилось на улица Городской Вал. Около 1900 года вал был срыт, так как, расширяясь, город стал выходить за его пределы.

В 1934 году часть улицы Городской Вал от Волжской набережной до Угличской улицы была переименована в проспект Шмидта в честь Отто Шмидта — полярного исследователя, руководителя экспедиции на пароходе «Челюскин». Остальная часть улицы сохранила название улица Городской Вал. В феврале 1957 года улицу снова переименовали — в проспект Ленина в честь В. И. Ульянова-Ленина — главного организатора Октябрьской революции.

Пересекает улицы 
 Республиканская
 Советская
 Воинова (Т-образный перекресток)
 проспект Октября
 Юбилейная площадь (к ней примыкают также проспект Толбухина, улица Некрасова и улица Щапова)
 Свердлова
 Богдановича (Т-образный перекресток)
 Угличская
 Городской вал (примыкание; место пересечения проспекта Ленина, ул. Городской Вал и ул. Угличской образует площадь Мира)
 Свободы (заканчивается)

Здания и сооружения

Примечания 

Ленина
Улицы, названные в честь Владимира Ленина